Франсиско Виља Вијехо има више значења:

 Франсиско Виља Вијехо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Виља Вијехо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику